Lionheart, filme com Jean-Claude van Damme
 Lionheart (álbum de Kate Bush)
 Lionheart (álbum de Saxon)

Desambiguação